Гран-прі Маямі 2022 (офіційно — W Series Miami presented by Hard Rock) — автоперегони чемпіонату світу з W Series, які відбулися 7 та 8 травня 2022 року. Гонки були проведені на Міжнародному автодромі Маямі у Маямі-Гарденс (штат Флорида, США). Це перший етап чемпіонату світу і перше Гран-прі Маямі в історії.  

Переможницею першої гонки стала великобританка Джеймі Чадвік (Jenner Racing). Друге місце посіла Джессіка Ховкінс (Click2Drive), а третє — Бейтске Віссер (Sirin Racing).                

Переможницею другої гонки стала Джеймі Чадвік (Jenner Racing). Друге місце посіла Еліс Павелл (Click2Drive), а третє — Нерея Марті (Quantfury).

Вільний заїзд

Кваліфікація

Гонка 1

Гонка 2

Положення у чемпіонаті після гонки

Примітки

Посилання 
Гонка на офіційному сайті W Series

Мотоспорт
Жіночі спортивні змагання
Маямі